Amerikai Egyesült Államok
 Grass Valley (Kalifornia)
 Grass Valley (Nevada)
 Grass Valley (Oakland)
 Grass Valley (Oregon)
 Ausztrália
 Grass Valley (Ausztrália)